Virtueel assistent (beroep) - freelancer die professionele ondersteuning aan klanten op afstand vanuit een thuiskantoor biedt
 Virtuele assistent - softwareprogramma die door middel van spraakherkenning taken of diensten kan uitvoeren voor de gebruiker